Корито може значити следеће:

изворно:
 Корито, врста суда;

или:
 Корито (Гостивар), насељено место у општини Гостивар, Северна Македонија;

или:
 Ново Корито, насељено место у општини Књажевац, Србија;
 Старо Корито, насељено место у општини Књажевац, Србија.